Трубіж — річка в Україні, притока Дніпра; у її гирлі розташовано місто Переяслав
  — річка в Росії, притока Оки; у її гирлі розташовано місто Рязань, до 1778 року — Переясла́вль Ряза́нський
 Трубіж — річка в Росії, притока Снова
  — річка в Росії, впадає у ; у її гирлі розташовано місто Переславль Заліський